Goljat je lahko:

 Goljat, biblični lik iz pripovedke o Davidu in Goljatu (Samuelova knjiga, Stara zaveza)
 goljat (hrošč) (Goliathus goliatus), hrošč iz družine skarabejev
 goljat (ptič) (Ardea goliath), ptič iz družine čapelj
 priimek:
 Katja Goljat, fotografinja